

Patronyme 

 Joseph de Puisaye (1755-1827), une des principales figures de la Contre-révolution ;
 Antoine Charles André René de Puisaye (1751-1849), frère du précédent.

Toponyme 

 La Puisaye, commune française du département d’Eure-et-Loir (région Centre-Val de Loire).
 La Puisaye, région naturelle située dans les départements du Loiret, de l'Yonne et de la Nièvre.
 Pays de Puisaye-Forterre, pays français (au sens de la loi Voynet), situé en Bourgogne.

Culture 
Un festival de musique classique : Les Estivales en Puisaye-Forterre.

Homonymie de patronyme